Riley může být:

 Amber Riley (* 1986) – americká herečka a zpěvačka
 Ben Riley (1933–2017) – americký bubeník
 Gyan Riley (* 1977) – americký kytarista a skladatel
 Charles Valentine Riley (1843–1895) – britsko-americký entomolog a umělec
 Charlotte Riley (* 1981) – anglická herečka
 Jonathan Riley-Smith (1938–2016) – britský historik
 Ken Riley – anglický matematik
 Teddy Riley (* 1967) – americký hudebník
 Terry Riley (* 1935) – americký klavírista a skladatel
 Tom Riley (* 1981) – anglický herec
 Winston Riley (1943–2012) – jamajský hudebník

další významy
 Riley Motor – britská automobilka
 Riley County – okres ve státě Kansas v USA
 Riley ve velkém světě – americký sitcom